Arquillinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arquillinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Arquillinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar